Metre steht für:

 Meter, britisch-englische Bezeichnung für die Basiseinheit der Länge im Internationalen Einheitensystem (SI)
 Waman Bapuji Metre, indischer Erdölgeologe und Mikropaläontologe (1906 – 1970)